Modestia – talvolta sinonimo di pudore
 Modestia – talvolta sinonimo di umiltà
 Modestia – concetto dell'ebraismo
 370 Modestia – asteoride della fascia principale